Ashoka ou  Ashok est un mot sanskrit signifiant littéralement sans (a privatif) chagrin (shoka).

 Ashoka, empereur des Indes du 
 Asoka, film indien de 2001 consacré à ce personnage historique.
 Ashoka, association internationale qui promeut le développement de l'entrepreneuriat social.
 Faux ashoka (Polyalthia longifolia), arbre de la famille des Annonaceae, originaire de l'Inde.
 ashoka (Saraca asoca (Roxb.) Willd.), arbre de la famille des Fabaceae, originaire du sous-continent indien.
 Açoka, personnage de la BD Blake et Mortimer